Матві́їв — українське прізвище, що утворене від чоловічого імені Матвій.

Відомі носії 

 Матвіїв Марія Анатоліївна — медична сестра-рятувальниця з Євромайдану.
 Матвіїв Олександр Васильович — архітектор.
 Матвіїв Юліан — курінний УПА.
 Матвіїв Тарас Тарасович — український журналіст, громадський діяч, військовик. Герой України.